Schlingensiepen ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schlingensiepen (* 1929), deutscher evangelischer Theologe und Autor
 Hermann Schlingensiepen (1896–1980), deutscher evangelischer Theologe
 Johannes Schlingensiepen (1898–1980), deutscher evangelischer Theologe
 Justus Schlingensiepen (* 1999), deutscher Schauspieler
 Mark-Andreas Schlingensiepen (* 1956), deutscher Dirigent und Komponist